Ґала́н — півень особливої породи.

Прізвище 

 Галан Ярослав Олександрович — український письменник, журналіст, громадський і політичний діяч.
Ґалан Володимир — український громадський діяч, довголітній директор ЗУАДК, автор книжки-спогадів про польсько-українську війну (1918—1919) «Батерія смерти».
Галан Анатолій — псевдонім А. В. Калиновського — український письменник, редактор, поет-сатирик, член УРДП та ОУП «Слово».
 Луїс Карлос Галан — колумбійський журналіст, адвокат, економіст, і політик Колумбії, кандидат на пост президента Колумбії в 1982 році.

Топонім 

 Галан, () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї.

Примітки 

Прізвища